Jean Macé (onderwijzer), een Frans onderwijzer en journalist
 Station Lyon-Jean Macé, een spoorwegstation in Lyon
 Jean Macé (metrostation), een metrostation in Lyon